Villamañán kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villamañán (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Villamañán (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar